Wray – wieś w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Wray – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Yuma